Keita Baldé Diao – calciatore senegalese
 Mando Diao – band indie/garage rock svedese
 Salif Diao – calciatore senegalese